

Прізвище

 Клан Ламонт — (шотл. гельск. — Clan Lamont) — один гірських кланів Шотландії.
 Йоганн фон Ламонт (нім. Johann von Lamont; 13 грудня 1805 — 6 серпня 1879) — німецький астроном і геофізик шотландського походження.

Топонім

Ламонт — місто в провінції Альберта

Ламонт — місто, штат Айова
 Ламонт — місто, штат Оклахома
 Ламонт — місто, штат Вашингтон
 Ламонт — місто, штат Вісконсин
 Ламонт — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ламонт — переписна місцевість, штат Флорида